Ройт (нем. Reuth) — многозначный термин; топоним.

 Ройт — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Ройт — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Ройт — коммуна в Германии, в земле Саксония.